Blackrock steht für:
 BlackRock, eine US-amerikanische Investmentgesellschaft
 Blackrock GAA, gälischer Sportverein in Blackrock, Cork
 Blackrock (Drama), Theaterstück des Australiers Nick Enright (1992)
 Blackrock (Film), australische Verfilmung des Stücks (1997)
 einen Gegner von Superman, siehe Schurken im Superman-Universum #Blackrock

Orte in Irland:
 Blackrock (Cork), Irland
 Blackrock (Dublin), Irland
 Blackrock (Louth), Irland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blackrock (Idaho), im Bannock County
 Blackrock (Kalifornien), im Inyo County
 Blackrock (North Carolina), im Bertie County
 Blackrock (Pennsylvania), im York County
 Blackrock (Washington), im Yakima County – nicht mehr existent
 Blackrock Estates, im Montgomery County, Maryland
 Blackrock Hills, im Montgomery County, Maryland
 Blackrock Mill, im Montgomery County, Maryland

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Blackrock (Lyon County, Nevada)
 Blackrock (White Pine County, Nevada)
 Blackrock (Madison County, Virginia)
 Blackrock (Rockingham County, Virginia)

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Blackrock Drain, Fließgewässer im Inyo County, Kalifornien
 Blackrock Lake, See im Fresno County, Kalifornien
 Blackrock Run, Fließgewässer im Baltimore County, Maryland
 Blackrock Wash, Fließgewässer im Apache County, Arizona

Siehe auch:
 Black Rock (Begriffsklärung)
 Blackrock Castle
 Blackrock Head
 Blackrock Mountain
 Blackrock Ridge